Donnenbach ist ein Gewässername:

 Donnenbach oder Nollbach, rechter Zufluss der Ahr in Rech, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz 
 Donnenbach, Oberlaufname bei La Petite-Pierre der Eichel, rechter Zufluss der Saar bei Herbitzheim, beide Gemeinden im Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich
 Donnenbach (Rems), linker Zufluss der Rems bei Essingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg